Павільйон — невеличке і зазвичай ізольоване паркове приміщення, призначене для відпочинку чи окраси парку.
 Павільйон (огранка) — у ювелірній справі — нижня частина ограненого дорогоцінного каменю.

Див. також 
 Певілльєн ()
 Павільйон милування хвилями